Благоево може да се отнася за:
 Благоево (Удорски район) - селище от градски тип Република Коми, Русия
 Благоево (Област Велико Търново) – село в България
 Благоево (Област Разград) – село в България
 Благоево или Голям Буялък – село в Украйна
 други 2 села в Украйна